

Рациборовіце — село в гміні Білопілля Холмського повіту Люблінського воєводства
 Рациборовіце — село в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Рациборовіце — село в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства